Бердово — деревня в Порховском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Славковская волость».

Расположена на юге района, в 38 км к юго-западу от райцентра Порхова.

Численность населения деревни на 2000 год составляла 35 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района